Lechia es el nombre histórico alternativo de Polonia, derivado de la palabra Lech (que también es un nombre común). Todavía está presente en varias lenguas europeas y algunas lenguas de Asia Central y el Medio Oriente:

 Lenkija en el idioma lituano.
 Lengyelország en el idioma húngaro.
 Lehastan en el idioma armenio.
 Lehistan en el idioma Turco otomano. 
 Lahestan/Lehestan en el idioma persa.
 Lehia en el idioma rumano.

El término Lechia se deriva de la tribu de Lędzianie. Ver el nombre Polonia y Lequitas para detalles.

También es la derivación por los términos lenguas lequíticas asociadas con Polonia.

Lechia también es el nombre de un género de arañas.

Equipos de deportes 
 Lechia Gdańsk
 Lechia Dzierżoniów
 Lechia Sędziszów Małopolski
 Lechia Lwów